Dávid Teréz (1906–2002) szlovákiai magyar író
 Dávid Teréz (1921–2012) magyar származású amerikai rajzfilmrendező